La rosa del Texas (The Gay Caballero) – film del 1932 diretto da Alfred L. Werker
 The Gay Caballero – film del 1940 diretto da Otto Brower